Сорты — деревня в составе Троицкого муниципального образования Заларинского района Иркутской области.

Происхождение названия 
Название Сорты (ранее Сарты) может происходить от этнонима сартулы. Есть мнение, что данный этноним образован от слова сарты — общего наименования части населения Средней Азии в XV—XIX веках, в частности, так называли таджиков и узбеков.

Население 

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне проживали 611 человек (300 мужчин и 311 женщин).

Известные уроженцы 
 Бельков, Юрий Анатольевич — российский хирург.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Заларинского района